Legazpi kan syfta på följande platser:

Filippinerna 

 Legazpi City, Bohol, Legaspi City,

Spanien 

 Legazpi (kommun i Spanien), Baskien, Gipuzkoa,